|-
| 27001 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 27002 - ||  || 23 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 27003 Katoizumi ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 27004 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 27005 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 27006 ||  || 2 martie 1998 ||  || 
|-
| 27007 - ||  || 21 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27008 - ||  || 20 martie 1998 ||  || 
|-
| 27009 - ||  || 25 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 27010 - ||  || 26 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 27011 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27012 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27013 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27014 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27015 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27016 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27017 - || 1998 JX || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 27018 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27019 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27020 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27021 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27022 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27023 - ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27024 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27025 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27026 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27027 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27028 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27029 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27030 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27031 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27032 - ||  || 15 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27033 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27034 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27035 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27036 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27037 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27038 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27039 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27040 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27041 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27042 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27043 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27044 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27045 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27046 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27047 Boisvert ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27048 Jangong ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27049 Kraus ||  || 18 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 27050 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27051 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27052 - ||  || 21 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 27053 - ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 27054 - ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27055 - ||  || 24 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 27056 Ginoloria ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 27057 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27058 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27059 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27060 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 27061 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27062 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27063 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27064 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27065 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27066 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27067 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27068 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27069 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27070 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27071 Rangwala ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27072 Aggarwal ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27073 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27074 Etatolia ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27075 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27076 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27077 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 27078 - ||  || 15 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27079 Vsetín ||  || 15 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 27080 - ||  || 14 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27081 - ||  || 15 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27082 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27083 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27084 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27085 - ||  || 19 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 27086 - ||  || 20 octombrie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 27087 Tillmannmohr ||  || 24 octombrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 27088 Valmez ||  || 22 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 27089 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27090 - ||  || 25 octombrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 27091 Alisonbick ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27092 - ||  || 30 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 27093 - ||  || 30 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 27094 Salgari ||  || 25 octombrie 1998 ||  || , 
|-
| 27095 Girardiwanda ||  || 25 octombrie 1998 || Cima Ekar || U. Munari, F. Castellani
|-
| 27096 - ||  || 18 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 27097 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 27098 Bocarsly ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27099 Xiaoyucao ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 27100 - ||  || 12 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-